Miejscowości w Polsce:
 Kurzyna Mała
 Kurzyna Wielka
 Kurzyna Średnia